Face Value puede referirse a:

 Face value (idioma), ni más ni menos de lo que se dice, un significado literal o directa o interpretación.
 Face Value (álbum), un álbum de 1981 de Phil Collins.
 Face Value (libro), un libro recopilatorio de principios de los 1980 por Jani Allan.
 Face Value (juego), una obra de teatro de 1993 por David Henry Hwang.
 "Face Value", un episodio de 2004 de la serie televisiva Powers (serie) serie.